Guzzafame ima više značenja:
 Guzzafame, Cremona
 Guzzafame, Lodi